Tenisový turnaj WTA Citi Open 2011 se konal ve dnech 25.–31. července v College Parku amerického hlavního města Washingtonu, D.C. venku na tvrdých dvorcích jako součást kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD. Jednalo se o úvodní ročník události v rámci WTA Tour.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Šachar Pe'erová (finále)
  Naděžda Petrovová (vítězka)
  Tamira Paszeková (semifinále)
  Jelena Dokićová (1. kolo)
  Bojana Jovanovská (čtvrtfinále)
  Elena Baltachová (2. kolo)
  Sania Mirzaová (1. kolo)
  Alberta Briantiová (čtvrtfinále)

 Jiná forma účasti v turnaji 
Následující hráčky získaly divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Eugénie Bouchardová
  Misaki Dojová
  Naděžda Petrovová
  Sloane Stephensová

Následující hráčky si zajistily účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Madison Brengleová
  Rjoko Fudová
  Alexandra Muellerová
  Petra Rampreová

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Šachar Pe'erová
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=77
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Tamira Paszeková
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=62
| RD1-score2-3=4

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Irina Falconiová
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=1
| RD1-score3-3=3
| RD1-seed4=2/WC
| RD1-team4= Naděžda Petrovová
| RD1-score4-1=1
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=6

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Šachar Pe'erová
| RD2-score1-1=5
| RD2-score1-2=2
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=2/WC
| RD2-team2= Naděžda Petrovová
| RD2-score2-1=7
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 

´

 Čtyřhra 

 Nasazené páry 
  Sania Mirzaová /  Jaroslava Švedovová (vítězky)'''
  Olga Govorcovová /  Alla Kudrjavcevová (finále)
  Alberta Briantiová /  Eleni Daniilidou (semifinále)
  Šachar Pe'erová /  Sloane Stephensová (semifinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Citi Open
Tenis v USA v roce 2011